Ця стаття є повним списком футболістів, що грали за основний склад футбольного клубу «Чорноморець» Одеса (також раніше був відомий як: «Динамо», «Харчовик», «Спартак» та «Металург»).

«Чорноморець» — український футбольний клуб з Одеси. Офіційною датою заснування вважається 26 березня 1936 року, коли клуб під назвою «Динамо» було зареєстровано за наказом про створення показової футбольної команди в Одесі. За усю історію футбольного клубу команда часто змінювала назви: з 1936 року до 1939 року — «Динамо», у 1940 році — «Харчовик», 1941 році — «Спартак», з 1944 року знову — «Харчовик» до розпуску у 1950 році; у 1953 році команду було відновлено під назвою — «Металург», а з 1955 року втретє було змінено назву на — «Харчовик». З 1958 року і до сьогодні клуб носить назву «Чорноморець».

Ще з весни 1936 року команда почала грати у чемпіонатах СРСР (пропустивши тільки декілька сезонів: 1941–1945 — через Німецько-радянську війну та 1951–1952 — через розпуск клубу). Клуб бронзовий призер чемпіонату СРСР, 2-кратний срібний призер та 3-кратний бронзовий призер вищої ліги чемпіонату України, 3-кратний срібний призер першої ліги чемпіонату України, володар кубку Федерації футболу СРСР, 2-кратний володар Кубку України та фіналіст Кубку Інтертото.

Станом на 15 липня 2014 року, ?+551 футболісти грали за «Чорноморець». З них ?+90 футболістів відіграли у команді 100 та більше матчів.

Список гравців

Пояснення до таблиці 
 До списку включені усі футболісти, що зіграли за основний склад одеського «Чорноморця» хоча б один офіційний матч, або вийшли на заміну.
 У першому стовпці вказано прапорець громадянства гравця на момент останнього матчу у клубі.
 Гравці відсортовані за прізвищем та ім'ям, що вказано у стовпці «Ім'я».
 У стовпці «Роки у клубі» вказано роки, коли футболіст грав за клуб. Якщо гравець знаходився у розпорядженні клубу, але не приймав участі у матчах, то цей період не вказаний.
 У стовпці «Позиція» вказана позиція гравця на полі:

 У таблиці матчі поділені на чотири частини: «Чемпіонат» (Чемпіонат СРСР (1936–1991) та Чемпіонат України (1992-н.ч.)); «Кубок» (Кубок СРСР (1936–1991) та Кубок України (1992-н.ч.)); «Єврокубки» (Ліга чемпіонів УЄФА (раніше «Кубок чемпіонів УЄФА», 1955-н.ч.), Ліга Європи УЄФА (раніше «Кубок УЄФА», 1971-н.ч.), Кубок Інтертото (1995–2008), Кубок володарів кубків УЄФА (1960–1999)); «Інше» (Кубок Федерації футболу СРСР (1986–1990), Суперкубок України (2004-н.ч.) та турнір «Подснєжнік»); та «Всього» (сума матчів та голів у попередніх трьох стовпцях).
 В індивідуальній статистиці гравців враховуються анульовані з різних причин матчі. Виходи на заміну незалежно від часу проведеного на полі враховуються разом із повноцінними матчами. Забиті пенальті враховуються разом зі звичайними голами. Не забиті пенальті у таблиці не вказані.
 Якщо у таблиці вказаний воротар, то у стовпцях «Голи» вказані пропущені цим воротарем голи. У разі, якщо воротар хоча б раз за кар'єру у клубі забивав гол, то це вказується у зведеному стовпці голів із відповідною приміткою, де вказано у якому саме турнірі гравець забив гол(-и).
 По деяким змагання, можливо, потрібні уточнення, тому у таблиці біля гравців, які, можливо зіграли більше матчів, або забили більше голів стоїть позначка ↑ (позначка ↓ використовується у полях пропущених голів для воротарів).

 Остання дата оновлення: 26 липня 2014

Див. також 
 Список гравців ФК «Чорноморець» Одеса (до 30 матчів)
 Список гравців ФК «Чорноморець» Одеса (30—99 матчів)
 Список гравців ФК «Чорноморець» Одеса (більше 100 матчів)
 Список легіонерів «Чорноморця» (Одеса)
 Список капітанів ФК «Чорноморця» Одеса

Посилання

Посилання 
 Офіційний сайт ФК «Чорноморець» Одеса 
 Офіційний сайт Федерації футболу України
 Історичний сайт «Одесский футбол»
 
 

Чорноморець (Одеса)

Чорноморець